Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Haverhill – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Haverhill – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Haverhill – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Haverhill – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Haverhill (ang. Haverhill Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Haverhill (ang. Haverhill Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Haverhill – miasto w hrabstwie Suffolk (Anglia)